Utholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Utholm (), Björneborg, Satakunta, 
 Utholm, Nagu, Åboland,

Se även
Utterholm

Robotskapade Finlandförgreningar